Lokalni izbori u Zagrebu 2017. godine održani su 21. svibnja i 4. lipnja 2017., a birali su se gradonačelnik te članovi Gradske skupštine Grada Zagreba i mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora).

Rezultati

Gradonačelnik

Gradska skupština 

Izvor: DIP

Izvori 

2017